Bayne ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Bayne (1899–1981), US-amerikanischer Baseballspieler der MLB
 Beverly Bayne (1893–1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Doug Bayne, australischer Schauspieler
 Fiona Bayne (* 1966), britische Curlerin
 Greg Bayne (* 1972), südafrikanischer Ruderer
 Lawrence Bayne (* 1960), kanadischer Schauspieler 
 Nicholas Bayne (* 1937), britischer Diplomat
 Thomas McKee Bayne (1836–1894), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im US-Repräsentantenhaus
 Trevor Bayne (* 1991), US-amerikanischer Rennfahrer
 Stanhope Bayne-Jones (1888–1970), US-amerikanischer Mikrobiologe und Militärarzt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bayne (North Dakota), im Richland County
 Bayne (Washington), im King County
 Bayne Junction, im King County, Washington

Sonstiges:
 Bayne Creek, Fließgewässer im Larue County, Kentucky
 Bayne Park, Park im Morris County, New Jersey

im NRHP gelistete Objekte:
 Bayne House, in Shelbyville, Kentucky, ID-Nr. 84001989
 Bayne-Fowle House, in Alexandria, Virginia, ID-Nr. 86003136

Siehe auch:
 Bain
 Bane
 Baynes